Saint-François-Xavier – stazione della Metropolitana di Parigi
 Saint-François-Xavier-de-Brompton – municipalità di Estrie, Québec
 Saint-François-Xavier-de-Viger – municipalità di Bas-Saint-Laurent, Québec
 Missione di Saint-François-Xavier è situata nella città di Green Bay nello stato americano del Wisconsin (Nuova Francia 1670-1728)

Pagine correlate 
 Francesco Saverio